Shameti ist der Familienname folgender Personen:
 Sokol Shameti (* 1978), albanischer Kolumnist und Schriftsteller
 Ylli Shameti (* 1984), albanischer Fußballspieler